Il termine Lévy può riferirsi a:

Aziende 
Calmann-Lévy – casa editrice francese

Persone 
Alphonse Lévy (1843-1918) – pittore e illustratore francese
André Robert Lévy (1893-1973) – aviatore francese
Auguste Michel-Lévy (1844-1911) – ingegnere, geologo e mineralogista francese
Benny Lévy (1945-2003) – scrittore francese
Bernard-Henri Lévy (1948) – filosofo, giornalista ed imprenditore francese
Gilbert Lévy (1934-1982) – conduttore televisivo e giornalista francese
Henri-Léopold Lévy (1840-1904) – pittore francese
Jean Benoît-Lévy (1888-1959) – regista cinematografico francese
Jean-Marc Lévy-Leblond (1940) – fisico e saggista francese 
Justine Lévy (1974) – scrittrice francese
Lazare Lévy (1882-1964) – pianista e compositore francese
Léon Lévy Brunswick (1805-1859) – commediografo e librettista francese
Lucien Lévy (1892-1965) – scienziato francese
Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) – filosofo, antropologo ed etnologo francese
Marc Lévy (1961) – scrittore francese 
Maurice Lévy (1838-1910) – ingegnere francese
Maurice Lévy (1942) – manager francese di origine marocchina
Paul Lévy (1886-1971) – matematico e statistico francese
Pierre Lévy (1956) – filosofo francese
Sarah Lévy (...) – regista e sceneggiatrice francese

Matematica 
Calmann-Lévy – casa editrice francese fondata nel 1836
Processo di Lévy – processo stocastico, teoria della probabilità
Teorema di Lindeberg-Lévy – Teorema di convergenza debole, teoria della probabilità

Pagine correlate
Armand Lévy